Ferin kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Ferin (udde i Antarktis),

Frankrike 

 Férin, kommun, Département du Nord, 

Robotskapade Antarktisförgreningar